Seznam polkov z zaporedno številko 37.

Seznam 
 Pehotni
 37. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 37. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 37. pehotni polk (Wehrmacht)
 37. strelski polk (ZSSR)
 37. grenadirski polk (Wehrmacht)
 37. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 37. oklepni polk (ZDA)
 37. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 37. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 37. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 37. artilerijski polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 37. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi